Nero (ital. „černý“)  může být:

jména a příjmení osob
 Nero – římský císař, celým jménem Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus
 Falešný Nero – vzbouřenci proti císařské moci, kteří se snažili využít své podobnosti s císařem Neronem
 Nero Caesar (6–31) – adoptivní vnuk císaře Tiberia
 Tiberius Claudius Nero (85 př. n. l. – 33 př. n. l.) – politik římské republiky
 Franco Nero (1941) – italský herec, otec Carla
 Carlo Nero – italský scenárista a režisér, syn Franca

jiný význam
 Nero (hudební skupina) – britská dubstepová a drum and bassová hudební skupina
 Nero (kráter) – impaktní kráter na Saturnově měsíci Mimas
 Nero Burning ROM – počítačový program k vypalování CD a DVD
 Corno Nero – jeden z vedlejších vrcholů masivu Monte Rosa
 Nero Wolfe – fiktivní postava detektiva z knih Rexe Stouta
 Neronet – odrůda révy vinné
 Lucky Nero – československá undergroundová kapela

Související články 
 Něro
 Noir

Rozcestníky - jméno